RX J0930.1+5339 — кратная звезда, система из 5 звёзд в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 115 световых лет (около 35 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +9,54m.
Схема системы.

Первый и второй компоненты (V441 Большой Медведицы ()) — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA). Видимая звёздная величина звезды — от +9,75m до +9,44m. Орбитальный период — около 1,3055 суток.

Четвёртый и пятый компоненты (V442 Большой Медведицы ()) — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW). Видимая звёздная величина звезды — от +11,27m до +10,99m. Орбитальный период — около 0,2277 суток (5,4651 часов).

Характеристики 
Первый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K1V.

Второй компонент — оранжевый карлик спектрального класса K5V.

Четвёртый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K3V.

Пятый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K3V.

Примечания